est la formule brute de plusieurs polymères isomériques :

 Glucane
 cellulose, numéro CAS 
 curdlane, numéro CAS 
 pullulane, numéro CAS 
 glycogène, numéro CAS 

 polydextrose, numéro CAS